Перец може да се отнася за:
 Давид Перец (1906 – 1982), български художник
 Ицхок Лейбуш Перец (1852 – 1915), полски еврейски писател
 Йосиф Перец (1936 – 2013), български сценарист
 Лиляна Перничева-Перец (1940 – 2011), българска археоложка